Radovanović ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Radovanović (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Mihailo Radovanović (* 1992), serbischer Handballspieler
 Milorad Radovanović (1947–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Linguist
 Milovan Radovanović (1931–2009), serbischer Geograph und Hochschullehrer
 Nina Radovanovic (* 2003), französische Tennisspielerin
 Ratko Radovanović (* 1956), jugoslawischer Basketballspieler
 Vanja Radovanović (* 1982), montenegrinischer Sänger
 Vinko Radovanović (1957–2021), bosnischer Politiker und Diplomat